Palladini est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1943-2001), homme politique canadien en Ontario
 (1946-2014), illustrateur américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme